Krypton kan syfta på:

Krypton – ett grundämne och ädelgas
Krypton (fiktiv planet) – en fiktiv planet i berättelserna om Stålmannen
Krypton (drog) – en drog baserad på substanser från växten kratom